Самтредский троллейбус — троллейбусная система, существовавшая в грузинском городе Самтредиа. Примечательно, что это была первая троллейбусная система, ликвидированная в Грузии после обретения ею независимости.

История 
Троллейбусное движение было открыто в Самтредиа 28 августа 1982 года. Первоначально на маршрутах работали троллейбусы ЗиУ-9 и Škoda 14Tr. Незадолго до распада СССР город получил партию чехословацких троллейбусов Škoda 9Tr, списанных из тбилисских троллейбусных парков.

Троллейбус ходил также из Самтредии в посёлок Кулаши (маршрут № 4)

Пика своего развития система достигла в 1986 году, когда на четырёх маршрутах ездило 15 троллейбусов, а общая протяжённость линий составила 23 километра.

С распадом СССР система оказалась в глубочайшем кризисе. Перебои с подачей электроэнергии, прекращение поставок запчастей, отсутствие финансирования и хищение имущества стали обычным явлением. Водители и механики часто работали из альтруистических побуждений, так как стоимость проезда в 10 тетри никак не могла покрыть эксплуатационные расходы. Также нередки были случаи кражи контактной сети охотниками за цветными металлами. Это привело к тому, что в 1999 году осталось только два маршрута с 8 работающими троллейбусами. Это были маршруты № 3 (локомотивное депо Самтредиа — троллейбусный парк) и маршрут № 2 (гостиница "Самтредиа — железнодорожный вокзал). Маршруты № 1 (улица Руставели — троллейбусный парк) и № 4 (железнодорожный вокзал — посёлок Кулаши) были закрыты.

Дата закрытия 
Как и со многими системами электротранспорта в Грузии, точная дата закрытия системы неизвестна. В Самтредиа судьба троллейбуса после 1999 года покрыта туманом. Официальной датой закрытия, встречающаяся в большинстве источников - 2000 год. Несмотря на это, существует ещё несколько дат закрытия сети. Самая крайняя - 2004 год. 

Троллейбусные системы Грузии
Троллейбус